

Geografia

Austria 
 Stanz bei Landeck – comune nel distretto di Landeck (Tirolo)
 Stanz im Mürztal – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Pagine correlate 
 Stans (disambigua)